Vietor (slowak. für Wind) oder Viëtor (lat. für Küfer) ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Vietor (1922–1984), deutscher Manager
 Anna Vietor (1860–1929), deutsche Pädagogin
 Cornelius Rudolph Vietor (1814–1897), deutscher Pastor
 Cornelius Rudolf Vietor (Geistlicher, 1863) (1863–1932), deutscher protestantischer Geistlicher und Schriftsteller
 Deborah Vietor-Engländer (* 1946), britische Literaturwissenschaftlerin
 Else Wenz-Viëtor (1882–1973), deutsche Kinderbuchillustratorin
 Gustava Schefer-Viëtor (1932–2016), deutsche Pädagogin, Erziehungswissenschaftlerin, Geschlechterforscherin und Feministin
 Heinrich Vietor († 1576), deutscher evangelischer Geistlicher, Theologe und Hochschullehrer
 Hieronymus Vietor (1480–1546), Buchdrucker und Verleger
 Jeremias Vietor (1556–1609), deutscher Theologe und Geistlicher
 Johann Karl Vietor (1810–1870), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Johannes Vietor (1574–1628), deutscher Theologe und Geistlicher
 Jürgen Vietor (* 1942), deutscher Pilot
 Justus Vietor (1532–1575), deutscher Geistlicher und Theologe
 Karl Vietor (1861–1934), deutscher Kaufmann und Unternehmer
 Karl Viëtor (1892–1951), deutscher Literaturhistoriker und Hochschullehrer
 Ludwig Vietor (1800–1859), deutscher Jurist und Politiker
 Philipp Otto Vietor (1646–1718), hessischer reformierter Theologe und Superintendent
 Theodor Vietor (1560–1645), deutscher klassischer Philologe und Hochschullehrer
 Tina Richter-Vietor (1975–2007), deutsche Vielseitigkeitsreiterin
 Walter Schröck-Vietor (1928–2016), deutscher Physiker
 Wilhelm Viëtor (1850–1918), deutscher Sprachwissenschaftler

Sonstiges:
 Vietor Rock, Klippenfelsen der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Siehe auch:
 Vitor